Jacaré — réptil
 Jacarés — extinto grupo indígena brasileiro
 Zé Jacaré — personagem do desenho animado Woody Woodpecker (Pica-Pau)

Topônimos 
 Rio Jacaré (bacia do rio de Contas) — rio do estado brasileiro da Bahia
 Rio Jacaré (bacia do rio São Francisco) — rio do estado brasileiro da Bahia
 Rio Jacaré (Goiás) — rio do estado brasileiro de Goiás
 Rio Jacaré (Minas Gerais) — rio do estado brasileiro de Minas Gerais
 Jacaré (bairro do Rio de Janeiro) — bairro  da cidade do Rio de Janeiro
 Jacaré (Niterói) — bairro da cidade de Niterói
 Barra do Jacaré — município do Paraná

Pessoas 
 Jacaré (dançarino) — dançarino brasileiro de pagode baiano
 Jacaré (futebolista) — ex-futebolista do Avaí Futebol Clube
 Vanilton Alves Pereira — apresentador brasileiro
 Waldemar Graciano — futebolista brasileiro que jogava na Áustria
 Ronaldo Souza ou Ronaldo Jacaré — lutador brasileiro de MMA

Organizações 
 Brasiliense Futebol Clube — clube brasileiro de futebol do Distrito Federal, apelidado de Jacaré

Desambiguações de topônimos